Franciaország
Chasselas, település Franciaországban, Isère megyében

Más
Saszla, csemegeszőlő-fajta